Félix Petit peut désigner :  
 Félix Petit (1988-), un joueur de hockey canadien ;
 Félix Petit (1817-1914), un militaire, administrateur de presse et compositeur français.